Volta har flere betydninger:
 Volta, Alessandro – en italiensk fysiker
 Volta (album) – islandske sangerinde Björks sjette studiealbum

 Steder
 Volta (flod) – en flod i Vestafrika
 Volta (region) – en region i Ghana
 Lake Volta – en inddæmmet sø på floden Volta
 Øvre Volta – tidligere navn for Burkina Faso

 Andet
 Volta (dans)
 Volta (Destroyer)
 Volta (musik)
 Volta (månekrater)
 Volta (virksomhed)

Se også
 Voltasøjle – forløber for batteriet